Rockau steht für folgende Ortsteile:
 Rockau (Dresden), Ortsteil von Dresden, Sachsen
 Rockau (Schkölen), Ortsteil von Schkölen, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen